Озёрное () — село в Железинском районе Павлодарской области Казахстана. Административный центр Озерновского сельского округа. Код КАТО — 554257100.

Население 
В 1999 году население села составляло 648 человек (311 мужчин и 337 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 218 человек (114 мужчин и 104 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Железинского района